Де Арк има више значења:
 Де Арк (Арканзас)
 Де Арк (Мисури)